Termenul progresie se poate referi la:

Matematică
 Progresie aritmetică, șir de numere ai cărui termeni (cu excepția capetelor) sunt media aritmetică a termenilor vecini.
 Progresie armonică, șir de numere ai cărui termeni (cu excepția capetelor) sunt media armonică a termenilor vecini.
 Progresie geometrică, șir de numere ai cărui termeni (cu excepția capetelor) sunt media geometrică a termenilor vecini.